

Geografia 
 Uh – antico comitato del Regno d'Ungheria, ora diviso tra Slovacchia, Ucraina e Ungheria
 Uh – municipalità di Pohnpei, Micronesia

Sigle 
 University of Hawaii – università statunitense
 University of Hertfordshire – università britannica
 University of Houston – università statunitense
 Universidad de La Habana – università cubana

Altro 
 UH – targa automobilistica di Unstrut-Hainich-Kreis (Germania)
 In esperanto UH è un altro modo per scrivere la lettera Ŭ